Årby kan syfta på:

 Årby, Eskilstuna – bostadsområde i Eskilstuna
 Årby naturreservat – naturreservat Eskilstuna
 Årby gravfält – ett gravfält i Årby by, Hallstahammars kommun
 Årby, Rasbo – by i Rasbo socken, Uppsala kommun
 Årby, Rasbokil – en herrgård i Rasbokils socken, Uppsala kommun
 Årby, Lena - en by i Lena socken, Uppsala kommun
 Årby, Ramsta - en herrgård i Ramsta socken, Uppsala kommun
 Årby, Nysätra - en herrgård i Nysätra socken, Enköpings kommun
 Årby, Kärnbo - en by i Kärnbo socken, Strängnäs kommun
 Årby, Borlänge - en stadsdel i Borlänge